Malinowski (forma żeńska: Malinowska; liczba mnoga: Malinowscy) – polskie nazwisko.

Ludzie noszący nazwisko  Malinowski 
Kobiety:
 Alicja Malinowska (ur. 1983) – polska siatkarka grająca głównie na pozycji atakującej, czasem też przyjmującej
 Danuta Malinowska (1960–2016) – polska aktorka teatralna
 Karolina Malinowska (ur. 1983) – polska modelka
 Lubow Malinowska – radziecka aktorka filmowa i teatralna
 Małgorzata Malinowska – polska artystka
 Magda Malinowska – polska lekkoatletka

Mężczyźni:
 Andrzej Malinowski (ujednoznacznienie)
 Bronisław Malinowski (ujednoznacznienie)
 Cezar Malinowski (1922–2002) – radziecki wojskowy
 Czesław Malinowski lub Pobóg-Malinowski (1912–1986) – polski lotnik nawigator
 Ernest Malinowski (1808 lub 1818–1899) – polski inżynier emigracyjny
 Jan Malinowski (ujednoznacznienie)
 Kady Malinowski (ur. 1996) – brazylijski piłkarz polskiego pochodzenia
 Lucjan Malinowski (1839–1898) – polski językoznawca, zbieracz i dokumentalista polskiego folkloru
 Maciej Malinowski – polski językoznawca, polonista
 Maciej Malinowski (ur. 1977) – polski piłkarz występujący w GKP 
 Marian Malinowski (ujednoznacznienie)
 Mariusz Malinowski (ujednoznacznienie)
 Michał Malinowski (ujednoznacznienie)
 Rodion Malinowski (1898–1967) – marszałek Związku Radzieckiego
 Roman Malinowski (1935–2021) – polityk polski
 Roman Malinowski (1877–1918) – bolszewicki polityk
 Stanisław Malinowski (ujednoznacznienie)
 Tadeusz Malinowski (ujednoznacznienie)
 Tomasz Malinowski (ujednoznacznienie)
 Wacław Malinowski (ujednoznacznienie)
 Władysław Malinowski (ujednoznacznienie)

Demografia 
Zgodnie z serwisem heraldycznym  nazwiskiem tym w Polsce na początku lat 90. XX w. pod względem liczby osób o danym nazwisku zarejestrowanych w bazie PESEL posługiwało się 43 837 osób. Taka liczba osób legitymujących się nazwiskiem Malinowski plasuje je na pozycji 35. wśród najpopularniejszych nazwisk w Polsce.

Natomiast według danych bazy PESEL z dnia 27 stycznia 2022 roku nazwisko to nosiło 23 603 Polek i 22 815 Polaków. Łącznie 46 418 obywateli Polski.

Przypisy 

Polskie nazwiska